

Persone 
 Antonio Severi  – calciatore italiano
 Francesco Severi  – matematico italiano
 Francesco Severi da Argenta  – medico e poeta italiano, giustiziato come eretico
 Leonardo Severi  – magistrato e politico italiano

Altro 
 Severi  – antica popolazione slava
 Dinastia dei Severi  – dinastia che regnò sull'Impero romano tra la fine del II e i primi decenni del III secolo
 30305 Severi  – asteroide della fascia principale